Příjmení Slouka nese více různých osobností:

 Danica Slouková (* 1951) – slovenská filosofka
 Hubert Slouka (1903–1973) – český astronom a popularizátor astronomie
 Jiří Slouka (* 1954) – český geolog a ekolog, autor odborné literatury
 Mark Slouka (* 1958) – americký romanopisec a esejista
 Tereza Slouková (* 1977) – česká populární a muzikálová zpěvačka
 Zdenek Slouka (1923–2012) – český novinář, politolog, publicista, emeritní profesor Lehigh University, Bethlehem v Pensylvánii, USA